Димитър Аргиров Сикавичовски е български общественик, деец на късното Българско възраждане в Южна Македония.

Биография 
Роден е в костурското село Жужелци, което тогава в Османската империя, днес Спилеа, Гърция. Заедно с брат си Кирязо и сестра им Мария Сикавичовска се преселват в градеца Хрупища, където стават едни от най-видните български национални дейци. Димитър Сикавичовски отпуска даром къща за българско училище в продължение на две години, а Кирязо Сикавичовски - за шест. Синовете на Димитър Янаки, Никола и Костадин продължават делото на рано починалия им баща. Първите двама са членове на ВМОРО и като хаджии създават революционни пунктове в града. Те заедно с чичо им Кирязо са членове на българското църковно-училищно настоятелство, а по-късно и на Архиерейското наместничество.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Жужелци
Членове на Хрупищката българска община
Димитър